Ану Кааль, Ану Арвидівна Кааль (; нар. 4 листопада 1940, Таллінн) — естонська співачка опери та оперети (лірико-колоратурне сопрано), педагог.
 Карлос Кааль () — мер міста Флорес (Гватемала).